Coce steht für:

 CoCE, ein Projekt zur Erhaltung und Nutzung der Wildpopulationen von Arabica-Kaffee in Äthiopien

Namen folgender Personen: 

 Nenad Gajin Coce, Gitarrist der Bands No Smoking Orchestra und Vasil Hadžimanov Band
 Vinko Coce (1954–2013), kroatischer Tenor 

Sonstiges:
 Nael Coce, ein US-amerikanischer Schuhproduzent und Designer von High Heels 

Siehe auch:
 
 Coke
 Cooke
 Cocain